MSV Duisburg (celým názvem: Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Duisburg v Severním Porýní-Vestfálsku. Založení fotbalového oddílu se datuje ke dni 2. června 1902, kdy byl založen pod názvem Meidericher SV. Svůj současný název nese od roku 1967. Od sezóny 2019/20 působí ve třetí nejvyšší fotbalové soutěži. Klubovými barvami jsou modrá a bílá. Přezdívku Die Zebras (v češtině Zebry) klub obdržel od svých pruhovaných modrobílých dresů. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Schauinsland-Reisen-Arena s kapacitou 31 502 diváků.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, pozemního hokeje, lehké atletiky, volejbalu, juda a gymnastiky.

Historie 

Klub byl založen v roce 1902 pod názvem Meidericher SV v tehdejším samostatném městě Meiderich. V roce 1905 se sloučil se sportovním klubem Viktoria Meiderich. V témže roce se město Meiderich stalo jednou ze čtvrtí Duisburgu. Do padesátých let dvacátého století hrávalo MSV v nižších oblastních soutěžích. Zlom nastal teprve v sezóně 1950/51, kdy ze druhé divize postoupil do nejvyšší soutěže – Oberligy West.

S jednoroční přestávkou (sezóna 1955/56) se klub v Oberlize držel až do roku 1963, kdy vznikla Bundesliga – první celonárodní fotbalová soutěž na území Německa. Do ní se MSV kvalifikovalo ze třetího místa v sezóně 1962/63. Hned v první sezóně se klub umístil na druhém místě za vítěznými "kozly z Kolína nad Rýnem". Takový úspěch se duisburskému celku v dalších letech nepodařilo nikdy zopakovat. V roce 1967 byl klub přejmenován na MSV Duisburg, kvůli utvoření silnějšího pouta k městu samotnému.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1902 – Meidericher SV (Meidericher Spielverein 1902)
 1905 – fúze s SC Viktoria Meiderich ⇒ název nezměněn
 1967 – MSV Duisburg (Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg)

Získané trofeje 

 Niederrheinpokal ( 2× )
 2013/14, 2016/17

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Bezirksklasse Niederrhein – sk. 3
 1934–1936: Bezirksklasse Niederrhein – sk. 4
 1936–1937: Bezirksklasse Niederrhein – sk. 5
 1937–1939: Bezirksklasse Niederrhein – sk. 3
 1947–1949: Landesliga Niederrhein – sk. 1
 1949–1950: II. Division West – sk. 2
 1950–1951: II. Division West – sk. 1
 1951–1955: Fußball-Oberliga West
 1955–1956: II. Division West
 1956–1963: Fußball-Oberliga West
 1963–1982: Fußball-Bundesliga
 1982–1986: 2. Fußball-Bundesliga
 1986–1989: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1989–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: Fußball-Bundesliga
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1995: Fußball-Bundesliga
 1995–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–2000: Fußball-Bundesliga
 2000–2005: 2. Fußball-Bundesliga
 2005–2006: Fußball-Bundesliga
 2006–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2008: Fußball-Bundesliga
 2008–2013: 2. Fußball-Bundesliga
 2013–2015: 3. Fußball-Liga
 2015–2016: 2. Fußball-Bundesliga
 2016–2017: 3. Fußball-Liga
 2017– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2012/13: MSV bylo pro nesplnění licenčních podmínek přeřazeno do třetí nejvyšší soutěže.

Účast v evropských pohárech

MSV Duisburg II 

MSV Duisburg II, dříve znám také pod názvem MSV Duisburg Amateure, byl rezervním týmem Duisburgu. Zrušen byl po ukončení sezóny 2015/16. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2006/07, kdy se v Oberlize (tehdejší 4. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1992: Landesliga Niederrhein – sk. 3
 1992–1999: Verbandsliga Niederrhein
 1999–2003: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2003–2004: Verbandsliga Niederrhein
 2004–2008: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2008–2012: NRW-Liga
 2012–2013: Fußball-Regionalliga West
 2013–2016: Fußball-Oberliga Niederrhein

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1902
Sport v Duisburgu